Новопервомайское () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новоселовского сельского округа. Код КАТО — 116845500.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — посёлка Шортанды, в 14 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Новосёловка.

Абсолютная высота — 352 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Новосёловка — на северо-востоке, село Ключи — на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 230 человек (из них русские — 43%, немцы — 23%).

В 1999 году население села составляло 196 человек (98 мужчин и 98 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 192 человека (99 мужчин и 93 женщины).

Улицы 

 ул. Достык
 ул. Кокталды
 ул. Тауелсиздик

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шортандинского района